Пётр Фёдорович Никола́ев:
 Николаев, Пётр Фёдорович (1845—1912) — писатель и политический деятель.
 Николаев, Пётр Фёдорович (1930—2019) — управляющий трестом «Новотроицкметаллургстрой», Герой Социалистического Труда. Примечания